Cornățel bzw. Cornățelu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 
 Cornățel (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Cornățel (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cornățel (Sibiu) (Harbachdorf), Dorf im Kreis Sibiu
 Cornățelu (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cornățelu (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Cornățelu (Olt), Dorf im Kreis Olt